Tim Kleindienst, né le  à Jüterbog en Allemagne, est un footballeur allemand qui évolue au poste d'attaquant au FC Heidenheim.

Biographie

En club 

Le  est annoncé le transfert de Tim Kleindienst au SC Fribourg. Il retrouve alors la deuxième division allemande.

Le  il rejoint La Gantoise, signant un contrat courant jusqu'en juin 2024.

En sélection 
Tim Kleindienst honore sa première sélection avec l'Équipe d'Allemagne des moins de 20 ans le  face à l'Italie (défaite 0-1).

Statistiques

Références

Liens externes 
 

-

 
Footballeur allemand
Joueur du FC Energie Cottbus
Joueur du SC Fribourg
Joueur du 1. FC Heidenheim 1846
Joueur du KAA La Gantoise
Naissance en août 1995
Naissance à Jüterbog